Финалът на Евро 2008 е футболен мач игран на 29 юни 2008, за да определи победителя в Евро 2008. Участниците са отборът на , и отборът на . Мачът се играе на стадион Ернст Хапел в Виена.

Испанците побеждават с 1 – 0.

Детайли

Виншни препратки 

Европейско първенство по футбол 2008
2008
Спорт във Виена